Хргуд је насељено мјесто у општини Берковићи, у Републици Српској, БиХ. Према прелиминарним подацима пописа становништва 2013. године, у насељу је живјело 137 становника.

Географија

Историја

Становништво

Референце

Види још 

 Општина Берковићи
 Источна Херцеговина

Општина Берковићи
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини
Насеља подијељена међуентитетском линијом